Кэролайн Грэм (; род. ) — британская детективная писательница, сценаристка и драматург.

Биография 
Грэм родилась в городе , в семье рабочего класса, и посещала  . Когда ей было шесть лет, её мать скончалась, и отец вторично женился семь лет спустя. В четырнадцать лет Грэм бросила школу и начала работать на мельнице.

Грэм служила в Женской вспомогательной службе ВМС в 1953—1955. Она вышла замуж за Грэма Кэмерона, служащего в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, и переехала во Францию, в Версаль, где Кэмерон служил в рамках своей работы с Верховным главнокомандованием ОВС НАТО в Европе. Некоторое время спустя супруги переехали в Линкольн, Англия. Позднее пара развелась, и Грэм переехала в Лондон, где с новым партнёром она родила своего единственного сына Дэвида.

Грэм обучалась в Открытом Университете, и получила степень магистра театрального искусства в Бирмингемском университете в 1991 году.

Первый роман Грэм, «Fire Dance», был опубликован в 1982 году. Она получила широкую известной своей серией детективный произведений о старшем инспекторе Барнаби (), которая легла в основу сериала «Убийства в Мидсомере». Первый роман серии, «Убийства в Бэджерс-Дрифте», был опубликован в 1988 году. Книга получила  за лучший роман года, а так же была номинирована на премии Агаты и , а в 1990 году британской Ассоциацией писателей-криминалистов была названа одним из лучших детективных романов всех времён.

Библиография

Внесерийные романы 
 Fire Dance (1982)
 The Envy of the Stranger (1984)
 Murder at Madingley Grange (1990)

Романы об инспекторе Барнаби 
  (; 1988)
  (; 1989)
  (; 1993)
  (; 1995)
  (; 1998)
  (; 1999)
  (; 2004)

Примечания

Ссылки 
 Midsomer Murders Information Page
 Каролина Грэм на contemporarywriters
 

Авторы детективной прозы
Писатели Великобритании